Uruk-hai
 Uruk-Hai (austriacki zespół muzyczny)
 Uruk-Hai (hiszpański zespół muzyczny)